Појам Театар фест може се односити на:

Театар фест Петар Кочић, међународни фестивал позоришта, Бања Лука
Театар фест Добој, културна манифестација Републике Српске, Добој